Это список претендентов на трон Пармского герцогства, которым правили представители династии Бурбон-Парма с 1748 по 1859 год, когда правящая семья была изгнана из герцогства во время Войны за независимость Италии.

Таблица претендентов

Порядок наследования 

  Роберт I (1848—1907)
 Энрико Бурбон-Пармский (1873—1939)
 Джузеппе Бурбон-Пармский (1875—1950)
 Элия Бурбон-Пармский (1880—1959)
  Роберт II Бурбон-Пармский (1909—1974)
 Франческо Бурбон-Пармский (1889—1977)
 Карлос IV Бурбон-Пармский (1930—2010)
 Карлос V Бурбон-Пармский (род. 1970)
  (1). Принц Карлос Бурбон-Пармский (род. 2016)
  (2). Принц Хайме Бурбон-Пармский, граф Барди (род. 1972)
  (3). Принц Сикст-Генрих Бурбон-Пармский (род. 1940)
 Феличе Бурбон-Пармский (1893—1970), жена: Шарлотта Люксембургская
 Жан (великий герцог Люксембурга) (1921—2019)
 (5). Анри (великий герцог Люксембурга) (род. 1955)
 (6). Гийом (наследный великий герцог Люксембурга) (род. 1981)
  (7).Шарль Люксембургский (род. 2020)
 (8). Принц Феликс Люксембургский (род. 1984)
  (9). Принц Лиам Нассауский (род. 2016)
 (10). Принц Луи Люксембургский (род. 1986)
  (11). Принц Габриэль Нассауский (род. 2006)
  (12). Принц Ноа Нассауский (род. 2007)
  (13). Принц Себастьян Люксембургский (род. 1992)
 (14). Принц Жан Люксембургский (род. 1957)
 (15). Принц Константин Нассауский (род. 1988)
 (16). Принц Венцеслаус Нассауский (род. 1990)
  (17). Принц Карл-Жан Нассауский (род. 1992)
  (18) принц Ксандер Нассауский (род. 2022)
  (19). Принц Гийом Люксембургский (род. 1963)
 (20). Принц Пауль-Луис Нассауский (род. 1998)
 (21). Принц Леопольд Нассауский (род. 2000)
  (22). Принц Жан Нассауский (род. 2004)
  Принц Карл Люксембургский (1927—1977)
  (23). Принц Роберт Люксембургский (род. 1968)
 (24). Принц Александр Нассауский (род. 1997)
  (25). Принц Фредерик Нассауский (род. 2002)
 Принц Рене Бурбон-Пармский (1894—1962)
 Принц Жак Бурбон-Пармский (1922—1964)
 (26). Принц Филипп Бурбон-Пармский (род. 1949)
  (27). Принц Алан Бурбон-Пармский (род. 1955)
  Принц Мишель Бурбон-Пармский (1926—2018)
 Принц Эрик Бурбон-Пармский (1953—2021)
 (28). Принц Мишель Бурбон-Пармский (род. 1989)
  (29). Принц Генри Бурбон-Пармский (род. 1991)
  (30). Принц Карл Бурбон-Пармский (род. 1961)
  (31). Принц Амори Бурбон-Пармский (род. 1991)
  Принц Луис Бурбон-Пармский (1899—1967)
 (32). Принц Реми Бурбон-Пармский (род. 1942)
  (33). Принц Жан Бурбон-Пармский (род. 1961)

См. также 
 Пармские Бурбоны
 Пармское герцогство
 Герцоги Пармские

Примечания 

Парма

История Италии